Devin kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Devin, kommun, Smoljan, 
 Devin (ort i Bulgarien), Smoljan,

Italien 

 Duino, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste,

Tjeckien 

 Děvín, berg, Södra Mähren, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar